35-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Хабаровске (Россия) на Арене «Ерофей». Игры в группе А проходили с 29 марта по 4 апреля 2015 года, турнир в группе В состоялся с 1 по 6 февраля 2015 года.

Чемпионом мира в девятый раз (и в третий подряд) стала сборная России.

Команды-участницы 
Предполагалось, что в чемпионате примут участие национальные сборные из 21 страны Европы, Азии, Северной Америки и Африки. Однако в окончательной заявке осталось 16 команд, сборная Латвии сыграла в двух группах Чемпионата мира.

Турнир А:
  (организатор)
 
 
 
 
 
 
 

Турнир B:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О желании поучаствовать в чемпионате заявил президент Национальной федерации бенди Дании Оле Гулденлёв, при условии успешного поиска спонсорских средств.

Успешное проведение европейского турнира в Давосе в январе 2014 года активизировало усилия Швейцарского союза бенди по формированию национальной сборной и участию Швейцарии в предстоящем первенстве мира.

Отдельные заявления о скором присоединении к числу участников международных соревнований в разное время звучали из Армении и Польши.

Из участников ЧМ-2014 отказ от участия в чемпионате поступил от украинской сборной и команды Канады.

Золотые и серебряные медали по окончании финального матча впервые в истории чемпионатов мира по хоккею с мячом вручил Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев.

Календарь турнира A 
Матчи проходили на льду арены «Ерофей» с 29 марта по 4 апреля 2015.

Турнирная таблица подгруппы А

Турнирная таблица подгруппы В

Групповые матчи турнира A

Плей-офф

Четвертьфиналы

Игры за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Лучшие игроки турнира 
По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:
 Лучший вратарь — Андреас Бергвалл (Швеция)
 Лучший защитник — Андреас Вест (Швеция)
 Лучший полузащитник — Даниэль Берлин (Швеция)
 Лучший нападающий — Евгений Иванушкин (Россия)
 Лучший игрок — Сергей Ломанов (Россия)
 Лучший бомбардир — Андрей Кабанов (Белоруссия)

Календарь турнира В 
Матчи проходили на льду арены «Ерофей» с 1 по 6 февраля 2015.

Турнирная таблица подгруппы А

Турнирная таблица подгруппы В

Групповые матчи турнира B

Плей-офф

Четвертьфиналы

Игры за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата
 Календарь матчей турнира «A»
 Календарь матчей турнира «В»
 Календарь матчей турнира «В»
 Чемпионат мира, группа «Б»: 1. Латвия, 2.Эстония, 3. Венгрия
 Латвия выиграла подгруппу B и сыграет в элитном турнире ЧМ-2016
 Латвия стала победителем группы «Б» чемпионата мира в Хабаровске
 Фантастическая игра! Крутой результат!
 Сборная России по хоккею с мячом защитила чемпионский титул
 Сборная России по бенди в девятый раз выиграла чемпионат мира
 Сборная России — чемпион мира 2015 года!
 Россия победила Швецию в финале чемпионата мира!
 Чудесное явление. Премьер помог России выиграть чемпионат мира
 Участников финала менять нельзя!
 Это — фантастика! (ВИДЕО)

Международные соревнования по хоккею с мячом в России
Международные спортивные соревнования в Хабаровске
2015 год в Хабаровском крае
Март 2015 года
Апрель 2015 года